Deutschdorf ist 
 der deutsche Name des Dorfes Nemecká (Deutschdorf an der Gran) im Okres Brezno, Slowakei
 der historische Name der Siedlung Sagorodnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk) in der Oblast Kaliningrad, Russland
Siehe auch:
 Deutsches Dorf
 Deutschendorf